Taribo West (26. března 1974, Port Harcourt, Nigérie) je bývalý nigéríjský fotbalový obránce.

Přestupy 
 z AJ Auxerre do Inter Milan za 12 000 000 eur
 z Inter Milan do AC Milan za 2 500 000 eur
 z AC Milan do Derby County za 750 000 eur (hostování)

Statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz francouzské ligy (1995/1996)
 1× vítěz italské ligy (1998/1999)
 1× vítěz srbské ligy (2002/2003)
 2× vítěz francouzského poháru (1994, 1996)
 1× vítěz Poháru UEFA (1997/1998)

Reprezentační 
 2× na MS (1998, 2002)
 2× na AC (2000 – stříbro, 2002 – bronz)
 1× na OH (1996 – zlato)

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na transfermarkt.com 
 Profil hráče na National-football-teams.com 

Nigerijští fotbalisté
Nigerijští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté AJ Auxerre
Fotbalisté Interu Milán
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Derby County
Fotbalisté 1. FC Kaiserslautern
Fotbalisté Partizanu Bělehrad
Vítězové Poháru UEFA
Nigerijští olympijští vítězové
Olympijští vítězové ve fotbale
Narození 26. března
Muži
Narození v roce 1974
Žijící lidé
Narození v Port Harcourtu
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2002
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 1998